Carbost ist der Name zweier Ortschaften auf der Insel Skye:

Carbost (Loch Harport)
Carbost (Trotternish)